Illumiut bezeichnet:
 Illumiut (Narsaq), Ort im Distrikt Narsaq, Grönland
 Illumiut, Ort im Distrikt Ilulissat, siehe Ilulissat#Geschichte
 Illumiut, Ort im Distrikt Ilulissat, siehe Avannarliit#Geschichte
 Illumiut (Bucht), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland